Kloosia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Kruseman 1933. Kloosia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Kloosia